Cicuco kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Cicuco (ort), Bolívar, 
 Cicuco (kommun), Bolívar,